Die Team-DM (bis 2013: DMM, Abkürzung für Deutsche Mannschaftsmeisterschaft) war ein Mannschaftswettbewerb der Leichtathletik. Es wurden dabei verschiedene Lauf-, Sprung- und Stoßdisziplinen ausgeführt, die nach einem Punktesystem zusammengerechnet werden. Das Mannschaftsergebnis wurde durch Addition der Einzelpunktzahlen der jeweils zu wertenden Teilnehmenden und Staffeln ermittelt. 

Bis 2013 war die Anzahl der Teilnehmenden in einer Mannschaft generell unbeschränkt. In den einzelnen Disziplinen konnten jedoch nur jeweils drei Teilnehmer bzw. zwei Staffelmannschaften antreten. In die Wertung kamen jeweils die zwei besten Teilnehmer pro Disziplin und eine Staffel. Um am Endkampf auf Bundesebene (Bundesliga) teilnehmen zu können, mussten sich die Mannschaften in regionalen und Landeswettkämpfen qualifizieren.

2014 wurde der Austragungsmodus an die Team-Europameisterschaft angeglichen. Es gab seitdem nur noch gemischte Mannschaften aus Frauen und Männern. Es wurden jeweils 15 Männer- und Frauenwettbewerbe ausgetragen. Die Punktwertung erfolgt nach der sogenannten Cupwertung (15–13–11–9–8 usw.). Pro Disziplin traten zwei Teilnehmer pro Team an, der bessere wurde gewertet. Die Qualifikation für den Endkampf erfolgte zur Hälfte über die Platzierung des Vorjahres, zur Hälfte über eine Jahresrangliste, die aus Ergebnissen des Vorjahres gebildet wird. Jeder Athlet durfte jeweils maximal in drei Disziplinen und einer Staffel antreten.

Seit 2016 wird die Meisterschaft nicht mehr ausgetragen.

Analog zur Team-DM gibt es Mannschaftsmeisterschaften für die Jugend U20 und U16 (Deutsche Team-Meisterschaften U16/U20) und für Senioren und Seniorinnen (Team-DM Senioren), die auch heute noch ausgetragen werden.

Einzelnachweise